

Топоніми 
 Колодянка — село в Житомирській області (Україна)
 Колодянка — станція Південно-Західної залізниці

Інше 
 Колодянки ― різновид дерев'яного взуття.

Примітки